Cordoș, sau Cordos (< )
 Cordoș, Mureș (Kardos), o localitate în județul Mureș

 Ioan Cordos (* 1956, Vărșand, Arad), medic român
 Sanda Cordoș (* 1966, Bistra, Alba), critic și istoric literar român
 Andrei Cordoș (* 1988, ?), un jucător român de fotbal

Vezi și 
 Cardoș (Kardoș), Cardaș
 Kardos

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară